Horhausen est un toponyme pouvant désigner :

Horhausen, commune de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Horhausen (Westerwald), commune de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald) en Rhénanie-Palatinat